Ву́лиця Визволення — назва вулиць у різних населених пунктах України.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Апостолове Дніпропетровської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Бершадь Вінницької області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Визволення — вулиця в смт Врадіївка Миколаївської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Жовква Львівської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в смт Калинівка Васильківського району Київської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Надвірна Івано-Франківської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Пирятин Полтавської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Південне Харківської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в смт Піщанка Вінницької області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Свалява Закарпатської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Тульчин Вінницької області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Хмільник Вінницької області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в місті Хуст Закарпатської області.
 Вулиця Визволення — вулиця в смт Ясіня Закарпатської області.

Вулиці